Бори́с Бара́нов:
 Баранов, Борис Александрович (1940—2005) — украинский энергетик, участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Герой Украины (2019).
 Баранов, Борис Фёдорович (1923—1976) — советский шахматист и шахматный литератор.